Manche ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Richard Alexander Manche (1830–1896), königlich preußischer Generalmajor 

Siehe auch:
 Département Manche